L'Association sportive des PTT Tunis est un club tunisien de volley-ball basé dans la ville de Tunis.

Club de volley-ball en Tunisie
Club sportif à Tunis
Volley-ball à Tunis